Pułki szwoleżerów noszące numer 3:

 3 Pułk Szwoleżerów – Cesarstwa Austriackiego (od 1801)
 3 Pułk Szwoleżerów – Armii Polskiej we Francji (1919)
 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. Pułkownika Jana Kozietulskiego – Wojska Polskiego II RP i Armii Krajowej (1920-1944)